«Оли́мпия» () — словенский профессиональный футбольный клуб из города Любляна. В настоящее время «Олимпия» выступает в Первой Лиге Словении. Команда выигрывала Первую Лигу Словении 4 раза подряд в период с 1992 по 1995. Четырёхкратный обладатель Кубка Словении — 1993, 1996, 2000, 2003. Обладатель Суперкубка Словении — 1995. «Олимпия» была расформирована в 2004 году, и воссоздана в 2005 году. Главный соперник «Марибор», матчи с которым называются Вечным дерби.

История

Болельщики

Достижения 
 Чемпион Словении (6): 1991/92, 1992/93, 1993/94, 1994/95, 2015/16, 2017/18
 Обладатель Кубка Словении (7): 1993, 1996, 2000, 2003, 2018, 2019, 2021
 Обладатель Суперкубка Словении (1): 1995
 Бронзовый призёр Первой Югославской лиги: 1936
 Финалист Кубка Югославии: 1970

Состав

Выступления в еврокубках

Примечания

Ссылки 
 

Футбольные клубы Словении
Спорт в Любляне